Ethmiidae é uma família de insectos da ordem Lepidoptera.

Lepidoptera